

Топоніми 
 Кінокава — річка в Японії, у префектурі Вакаяма.
 Кінокава — місто в Японії, у префектурі Вакаяма.